

Понора — село, Хмельницька область, Славутський район
 Понора — річка в Хмельницькій області, права притока Ікопоті
 Понора — річка в Хмельницькій області, права притока Горині